Села:
 Мала Ганнівка — Кіровоградська область, Петрівський район
 Мала Ганнівка — Кіровоградська область, Устинівський район
 Мала Ганнівка — Миколаївська область, Новобузький район